Анне́-ла-Кот () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний схід від Парижа, 90 км на захід від Діжона, 38 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 358,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Анне-ла-Кот
 Анне-ла-Кот на сайті французького Національного інституту географії
 Анне-ла-Кот на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анне-ла-Кот на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна